Asgard (altnordisch Ásgarðr „Heim der Asen“) steht für:

 Asgard (Mythologie), in der nordischen Mythologie Welt der Götter
 Asgard (Band), deutsch-italienische Rockband
 Asgard (Schweizer Band), Schweizer Band
 Asgard-Archaeen, ein Phylum oder Superphylum in der Domäne der Archaeen
 Asgard, fiktive außerirdische Spezies in der SciFi-Fernsehserie Stargate, siehe Stargate – Kommando SG-1#Asgard
 Asgard-Verlag, deutscher Verlag („Verlag des Mitteilungsblattes für die Sozialversicherung“)

Geographie: 

 Asgard (Krater), Krater auf dem Jupitermond Kallisto
 Mount Asgard, Berg im Nunavut-Territorium, Kanada
 Asgard Range, Gebirge in der Antarktis
 Asgard A bis C, drei Öl- und Gasbohrinseln im Asgard Ölfeld 

Fahrzeuge:
 Asgard (Yacht), ca. 1904 gebaute Colin-Archer-Yacht
 Asgard II, irische Brigantine (Segelschiff) 

ASGARD steht für:
 ASGARD (bzw. ASGARD-F), Ausrüstungsstufe des Kampfhubschraubers Tiger, siehe Eurocopter Tiger#Einsatzfähigkeit
 ASGARD, Kommunikationssystem der Firma Frequentis

Siehe auch: 
 Aasgaard (auch für Åsgård)
 Åsgårdstrand, Badeort und ehemalige Künstlerkolonie in Südnorwegen
 Asgaard-Affären, Skandale um eine Gruppe von Unternehmen der Sicherheitsbranche